Im Sumpf steht für:

 Im Sumpf, Ortsteil von Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Im Sumpf (Fernsehserie), polnische Fernsehserie, seit 2018
 Im Sumpf (FM4), Kulturmagazin des österreichischen Jugendsenders FM4
 Im Sumpf (Tschechow), (1886) Erzählung